Die 5. Fußball-Asienmeisterschaft fand vom 7. bis zum 19. Mai 1972 in der thailändischen Hauptstadt Bangkok statt. Es siegte der Titelverteidiger Iran.

Mit Hossein Kalani (5 Treffer) und Ali Jabbari (4 Treffer) hatte Iran damals die besten Stürmer Asiens, die auch die Rekordschützen bei dieser Endrunde wurden.

Qualifikationsphase 
Siehe Hauptartikel: Qualifikation zur Fußball-Asienmeisterschaft 1972

Automatisch qualifiziert waren:
  (Gastgeber)
  (Titelverteidiger)

Folgende Mannschaften konnten sich außerdem noch qualifizieren:

Spielergebnisse

Gruppenentscheidungsspiele 

|}

Zusammensetzung der Gruppen:
 Gruppe 1: 2 Sieger, 1 Verlierer
 Gruppe 2: 1 Sieger, 2 Verlierer

Vorrunde 
Gruppe 1

|}

|}

Gruppe 2

|}

|}

Finalspiele 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Weblinks 
 Detaildaten (engl.)

1972
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1972
Sportveranstaltung in Bangkok